Centre de documentation juive contemporaine di Parigi, fondato da Léon Poliakov
 Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano
 The Jewish Documentation Centre, di Simon Wiesenthal, a Vienna